Rzeczniów est le nom :

 de la gmina de Rzeczniów, dans le powiat de Lipsko, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Rzeczniów, chef-lieu de cette gmina